Nass steht für:
 Nass River, Fluss in British Columbia, Kanada

NASS steht für:
 Neuartige Sanitärsysteme, Sanitärkonzepte zur Wiederverwendung von Wasser und Abwasserinhaltsstoffen

Nass bzw. Naß ist der Familienname folgender Personen:
 Birgitta Nass, deutsche Solotänzerin
 Elmar Nass (* 1966), deutscher katholischer Sozialethiker
 Florian Naß (* 1968), deutscher Sportjournalist
 Gustav Nass (1901–1995), deutscher Psychologe und Kriminologe
 Ingeborg Naß (1925–1998), deutsche Schauspielerin, Kabarettistin und Chansonsängerin
 Katja Nass (* 1968), deutsche Degenfechterin
 Klaus Otto Nass (1931–2017), deutscher Politiker, Verwaltungsbeamter und Jurist
 Matthias Naß (* 1952), deutscher Journalist 
 Michael Nass (* 1966), deutscher Musiker, seit 1999 Keyboarder bei BAP
 Waldemar Naß, Pseudonym von Erich Loest (1926–2013), deutscher Schriftsteller
 Willi Nass (1899–1966), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Nässe
 Našš (Einheit), eine alte Masseneinheit

Abkürzung